Ситько - украинская и белорусская фамилия:

 Ситько, Владимир Николаевич (род. 1932) — советский партийный и государственный деятель. 
 Ситько, Николай Алексеевич (1914—1995) — советский спортсмен и тренер по конному спорту.

См. также 
 Ситьково
 Сито